Vale San Martino ima više značenja:
 Vale San Martino (Askoli Pičeno)
 Vale San Martino (Mantova)
 Vale San Martino (Peruđa)